Avre (Somme), fiume francese, che scorre in Piccardia, affluente della Somme;
 Avre (Eure), fiume francese, che scorre nelle regioni dell'Alta Normandia, del Centro  e della Bassa Normandia, ed è un affluente del fiume Eure.